Mulli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mulli (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Mulli (ö), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar